Cantenac bezeichnet:

 eine frühere französische Gemeinde, siehe Cantenac (Gironde) bzw. Margaux-Cantenac
 das weltweit erste ausschließlich durch Gasturbinen angetriebene Frachtschiff, siehe Cantenac (Schiff)